Russische personen
 Nikolaj Andrejevitsj Rimski-Korsakov (1844 – 1908), componist 
 Andrej Nikolajevitsj Rimski-Korsakov (1878 – 1940), musicoloog, zoon van Nikolaj
 Georg Michalovitsj Rimski-Korsakov (1901 – 1965), musicoloog en componist, kleinzoon van Nikolaj

Zie ook 
 Korsakov, doorverwijspagina